Pekkanen ist der Familienname folgender Personen:

 Toivo Pekkanen (1902–1957), finnischer Schriftsteller
 Tuomo Pekkanen (* 1934), finnischer Klassischer Philologe und Autor neulateinischer Literatur